Ereira pode ser:

 Ereira - freguesia no concelho do Cartaxo, Portugal
 Ereira - freguesia no concelho de Montemor-o-Velho, Portugal

Desambiguação